Zhongyuansaurus  es un género de representado por una sola especie de dinosaurio tireóforo nodosáurido, que vivió a mediados delperíodo Cretácico, hace aproximadamente entre 112 y 94 millones de años, durante el Albiense y Cenomaniense) en lo que es hoy Asia. Zhongyuansaurus fue un dinosaurio acorazado que llegó a medir 5,00 metros de alto, 1,50 de largo y un peso de 2500 kilogramos. Se distingue por características tales como una parte superior del cráneo plana, a un isquion recto, y a la localización de las inserciones de los músculos en el brazo superior. La morfología del cráneo del zhongyuansaurio y la estructura de la cola de indican que es un nodosáurido. A su vez se diferencia de otros de su familia por la relación entre la anchura, la longitud del cráneo cerca de 1,4 a 1. En el rostro el área parietal es plana; el margen posterior y los márgenes laterales de las órbitas derechas, vistas de dorsal. El ancho del húmero es casi similar en los extremos proximal y distal, y las inserciones de los Músculos Dorsal Ancho y Redondo Mayor que se dan en la superficie posterior del extremo proximal de este hueso, son cóncavas. 
Los restos de  Zhongyuansaurus  fueron encontrados en el área del Río Lou, al sur del Río Amarillo, en Ruyang, Provincia de Henan en China. Estos incluyen los huesos del cráneo, del brazo, pelvis, y de la cola. Fue descrito por Xu y su equipo en el 2007. Por lo dicho anteriormente, el  Zhongyuansaurus luoyangensis pertenece a la familia Nodosauridae.

Referencias 
 Li, X.; Lu, J., Zhang, X., Jia, S., Hu W., Zhang, J., Wu, Y., & Ji, Q. (2007). "New nodosaurid ankylosaur from the Cretaceous of Ruyang, Henan Province". Acta Geológica Sinica 81 (4): 433-438

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Zhongyuanosaurio dentro de Nodosaurida en The Thescelsossaurus (en inglés)
 Ficha e imagen del zhongyuanosaurio, en Dinosaurier-Info (en alemán)

Ankylosauria
Dinosaurios del Cretácico Inferior
Dinosaurios de Asia